La Dogana ima više značenja:
 La Dogana, Arezzo
 La Dogana, Prato